

Medicina
 SZE – Sindrome di Zollinger-Ellison, sindrome caratterizzata da ipergastrinemia, ulcere peptiche multiple e diarrea cronica

Codici 
 sze – codice ISO 639-3 della lingua seze